Пётр Желтухин:
 Желтухин, Пётр Николаевич (1916—1971) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Желтухин, Пётр Фёдорович (1777—1829) — генерал-лейтенант Русской императорской армии.